Elisabeth Charlotte von der Pfalz ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Charlotte von der Pfalz (1597–1660), Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth Charlotte von der Pfalz, genannt Liselotte von der Pfalz (1652–1722), Herzogin von Orléans